Damsté ist der Familienname folgender Personen:

 Christiaan Paul Damsté (* 1944), niederländischer Künstler
 Jaap Sinninghe Damsté (* 1959), niederländischer Geochemiker, Paläoklimatologe und Mikrobiologe
 Pieter Helbert Damsté (1860–1943), niederländischer Altphilologe